Dubus :

Patronyme
 Édouard Dubus (1864–1895) poète symboliste français, cofondateur du Mercure de France
 Andre Dubus (1936-1999), écrivain américain
 Gustave Dubus (1910-1991), footballeur français
 Hermin Dubus (1875-1973), instituteur et auteur de livres pour enfants
 Éric Dubus (né en 1966), athlète français
 Jérôme Dubus (né en 1962), homme politique français
 Luce Dubus (1899-2002), physicienne française, professeur au lycée Fénelon, belle-fille de Paul Langevin
 Marie-Sophie Dubus, monteuse française

Pseudonyme
Dubus, dessinateur belge.